Тьерра-де-Тривес (,  )  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия.

Муниципалитеты 

 Чандреха-де-Кейха
 Мансанеда
 Пуэбла-де-Тривес
 Сан-Хуан-дель-Рио

Районы Оренсе